Велилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос.  Занимает площадь 19,99 км². Население — 126 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида